Åkermyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Åkermyrtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Åkermyrtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 715957-170129), sjö i Skellefteå kommun, 
Åkermyrtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 716392-170011), sjö i Skellefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn